Meletea (del grec Μελέτη), segons la mitologia grega, és una de les tres muses antigues.

Referències 

Deesses de la mitologia grega